Липни́цкая — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Липницкая, Татьяна Эдуардовна (Бьянка; род. 1985) — белорусская R&B-исполнительница.
 Липницкая, Юлия Вячеславовна (род. 1998) — российская фигуристка. Другое 
 Липницкая — гора, высшая точка Бежаницкой возвышенности и Псковской области